Sporting News (ранее «The Sporting News», известная как TSN) — американский спортивный журнал. Журнал был основан в 1886 году и очень большое внимание уделял бейсболу из-за чего получил прозвище «Библия бейсбола» (). В настоящее время журнал вместе с дочерней радиосетью принадлежит компании American City Business Journals, филиалу Advance Publications.

В основном Sporting News освещает семь видов спорта — Главную лигу бейсбола, Национальную баскетбольную ассоциацию, Национальную футбольную лигу, Национальную хоккейную лигу, NASCAR, студенческий баскетбол и американский футбол Национальной ассоциации студенческого спорта.

После 122 лет еженедельного выхода, в 2008 году журнал стал выходить раз в две недели. В том же году была запущена электронная версия журнала — Sporting News Today, выходящая каждый день.

Спортсмен года 
С 1968 года журнал выбирает одного или нескольких спортсменов года. Четырежды награда была поделена между двумя спортсменами. Дважды в 1993 и 2000 годах награду получили двое спортсменов из одной организации, а в 1999 году награду получила целая команда.

18 декабря 2007 года Квотербек «Нью-Ингленд Пэтриотс» Том Брэди получил награду второй раз и стал первым спортсменом, получившим награду дважды. Марк Макгваир «Сент-Луис Кардиналс» также дважды получал награду, однако во второй раз он разделил её с Самми Соса из «Чикаго Кабс».

 2008 — Илай Мэннинг, Нью-Йорк Джайентс
 2007 — Том Брэди, Нью-Ингленд Пэтриотс
 2006 — Дуэйн Уэйд, Майами Хит
 2005 — Мэтт Лейнарт, USC football
 2004 — Том Брэди, Нью-Ингленд Пэтриотс
 2003 — Дик Вермейл, Канзас-Сити Чифс и Джэк Маккин, Флорида Марлинс
 2002 — Тайрон Виллингхем, Нотр Дам американский футбол
 2001 — Курт Шиллинг, Аризона Даймондбэкс
 2000 — Маршал Фолк и Курт Ворнер, Сент-Луис Рэмс
 1999 — Нью-Йорк Янкиз
 1998 — Марк Макгваир, Сент-Луис Кардиналс и Самми Соса, Чикаго Кабс
 1997 — Марк Макгваир, Сент-Луис Кардиналс
 1996 — Джо Торрел, Нью-Йорк Янкиз
 1995 — Кэл Рипкен, Балтимор Ориолс
 1994 — Эммит Смит, Даллас Ковбойз
 1993 — Цито Гастон и Пэт Гиллик, Торонто Блю Джейс
 1992 — Майк Крзевски, Университет Дьюка баскетбол
 1991 — Майкл Джордан, Чикаго Буллз
 1990 — Нолан Райан, Техас Рэйнджерс

 1989 — Джо Монтана, Сан-Франциско Форти Найнерс
 1988 — Джекки Джойнер-Керс, Олимпийские игры
 1987 — None
 1986 — Ларри Бёрд, Бостон Селтикс
 1985 — Пит Роуз, Цинциннати Редс
 1984 — Питер Уберрот, организатор Олимпийских игр
 1983 — Боуи Кун, комиссар Major League Baseball
 1982 — Уити Херзог, Сент-Луис Кардиналс
 1981 — Уэйн Гретцки, Эдмонтон Ойлерз
 1980 — Джордж Бретт, Канзас-Сити Роялс
 1979 — Вилли Старгелл, Питтсбург Пайрэтс
 1978 — Рон Гуидри, Нью-Йорк Янкиз
 1977 — Стив Котен, Скачки
 1976 — Ларри О’Брайен, комиссар НБА
 1975 — Арчи Гриффин, Университет штата Огайо американский футбол
 1974 — Лу Брок, Сент-Луис Кардиналс
 1973 —  О. Джей Симпсон, Баффало Биллс
 1972 — Чарли Финли, Окленд Атлетикс
 1971 — Ли Тревино, гольф
 1970 — Джон Вуден, UCLA basketball
 1969 — Том Сивер, Нью-Йорк Метс
 1968 — Денни Маклейн, Детройт Тайгерс

Примечания

Ссылки 
 Sporting News web site
  Sporting News: Fantasy Games site
 Sporting News Today

Журналы на английском языке
Спортивные журналы
Лауреаты премии Вебби